СЕ́НТО () — Организа́ция Центра́льного Догово́ра, Организация центрального договора, (, , , ), в 1955—1958 годах также часто использовалось название Багда́дский пакт (Багда́дский догово́р), военно-политическая группировка на Ближнем и Среднем Востоке, созданная по инициативе Великобритании, США и Турции и существовавшая в 1955—1979 годах.

Заключение Багдадского пакта 
После окончания Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки и Великобритания вынашивали планы воссоздания Ближневосточной Антанты, которая формально существовала в  годах на основе Саадабадского пакта 1937 года, объединявшего Афганистан, Ирак, Иран и Турцию. Тот союз был весьма некрепким в основном из-за того, что объединял страны различных титульных наций: турок, персов, арабов, пуштунов. Поэтому США надеялись создать новый ближневосточный союз, так называемый «Восточный блок», на основе одной нации из Ирака и других независимых арабских государств, однако Первая арабо-израильская война привела к американо-арабским противоречиям. Речь теперь стала идти о возвращении к первоначальному проекту: Турция — Ирак — Иран — Афганистан, хотя позже по ряду причин Афганистан пришлось заменить на недавно получивший суверенитет Пакистан. Ещё до подписания Багдадского пакта Турция и Пакистан в феврале 1954 года заключили договор (пакт) о взаимовыгодном сотрудничестве.

Начало же деятельности СЕНТО было положено заключением в Багдаде 24 февраля 1955 года военного пакта между Ираком и Турцией, к которому присоединились 4 апреля Великобритания, 23 сентября Пакистан, 3 ноября Иран.

СЕНТО мыслился как военный блок для региона Юго-Западной Азии и Индийского океана, его аналогом был СЕАТО (1956—1977 годы) — военный блок для региона Юго-Восточной Азии и Тихого океана. В 1959 году, однако, Ирак покинул союз, и СЕНТО потерял в своём составе представителя Арабского мира, в том же году США подписали с Ираном, Пакистаном и Турцией двусторонние соглашения о сотрудничестве против прямой или косвенной «коммунистической агрессии». Эти соглашения стали играть определяющую роль в деятельности СЕНТО, направленной против просоветских, антизападных и прочих «подрывных» сил в районе действия этой организации. Участники СЕНТО регулярно проводили военно-морские, военно-воздушные и сухопутные манёвры.

Состав СЕНТО 

В СЕНТО официально входили:
  Великобритания (с апреля 1955),
  Королевство Ирак (до марта 1959),
  Иран (ноябрь 1955 — март 1979),
  Пакистан (сентябрь 1955 — март 1979),
  Турция.

 США, формально не являясь членом СЕНТО, с 1956—1957 годов входили в её основные комитеты и являлось «ассоциированным членом блока».Великобритания и Турция (вместе с США) одновременно являлись членами основного западного военно-политического блока — НАТО.

Организационная структура СЕНТО 
Главными органами СЕНТО были: Постоянный совет министров (сессии проводились ежегодно), Секретариат (во главе с руководителем организации — генеральным секретарём) и 4 комитета (военный, по борьбе с «подрывной деятельностью», экономический и связи); имелся Объединённый штаб военного планирования блока, а также ряд подкомитетов и технических групп. Штаб-квартира находилась в Анкаре (Турция).

Список генеральных секретарей СЕНТО:

Начало деятельности организации 
Проблемы с составом СЕНТО возникли почти с самого начала её существования. Великобритания совместно с Израилем и Францией в 1956-57 годах атаковали Египет в ответ на национализацию тем Суэцкого канала. Одним из следствий этого конфликта стал подъём национализма в арабских странах, в числе которых оказалась и антимонархическая Революция 14 июля 1958 года в Ираке, в результате которой 24 марта 1959 года он официально вышел из организации. В 1962 году подобная революция произошла и в Северном Йемене, хотя и не входившем в СЕНТО, но располагавшемся в зоне действия договора.

В 1958 году Султанат Маскат, находившийся под британским протекторатом, передал Пакистану своё последнее заморское владение — портовый город Гвадар. Между тем ситуация в самом Маскате, а также формально независимом Имамате Оман всё больше накалялась. В 1959 году после активизации оманских сепаратистов в Султанате Маскат и усиления национально-освободительной борьбы в Имамате Оман британские войска совместно с маскатским султаном оккупировали бо́льшую часть Имамата Оман, что привело к серьёзным протестам международного сообщества на протяжении всех 1960-х годов. Наряду с Оманом особенно ожесточённым оказалось освободительное движение и в Южном Йемене в 1963-67 годах.

Распад блока 

Вскоре Великобритания стала постепенно утрачивать свои владения в регионе Среднего и Ближнего Востока, независимость получили: Кипр (1960), Кувейт (1961), Мальдивы (1965), Народная Демократическая Республика Йемен (1967), а также страны юга Персидского залива и Восточной Аравии: Оман, Катар, Бахрейн и ОАЭ (1971). В частности, последние перечисленные страны получили независимость в основном из-за решения Лондона в начале 1970 года о выводе британских войск из районов «к востоку от Суэца» (в первую очередь имелось в виду закрытие британских военных баз в протекторатах Персидского залива).

В 1971 году от Пакистана отделился Восточный Пакистан (Бангладеш). Кроме того, в 1960-х — начале 1970-х годов между странами, входящими в СЕНТО, обнаружились разногласия. Некоторые из азиатских участников блока осудили курс правительства Израиля (Шестидневная война 1967 года, Война Судного дня 1973 года и другие), поддержанного США и другими западными державами, и выступили за усиление в рамках блока экономического сотрудничества, считая такое сотрудничество одной из важнейших задач организации.

В 1974 году Турция осуществила вторжение на Кипр, где ещё оставались британские военные базы, и оккупировала север острова. Турецкая агрессия, хоть и имела под собой определённые основания, но была негативно воспринята рядом участников СЕНТО.

Исламская революция в Иране привела к выходу из СЕНТО Ирана и Пакистана 12 марта 1979 года. В результате в составе блока остались лишь страны-члены НАТО, и 15 марта правительство Турции выступило с заявлением о решении выйти из блока и инициативе о прекращении деятельности СЕНТО, так как она фактически утратила свои функции.
30 апреля представители Турции, Пакистана, Великобритании и считавшихся «ассоциированным членом блока» США было решено распустить блок. Формально СЕНТО функционировала до 26 сентября 1979 года.

Источники 

 Большая Советская энциклопедия.
 Советский энциклопедический словарь.
 A Bagdadi Paktum. In: Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. Szerk.: Lugosi Győző. Budapest, L’Harmattan, 2006. ISBN 9639683264. pp. 309—310. 
 Klaus Brollinger: NATO, CENTO, SEATO, OAS : imperialistische Paktsysteme, Berlin 1964. 
 Gazdik Gyula: A közel-keleti térség. In: 20. századi egyetemes történet. (II. kötet: Európán kívüli országok.) Szerk.: Németh István. Budapest, Osiris, 2006. ISBN 9633897602. pp. 272—294. 
 Hadley, Guy. CENTO: The Forgotten Alliance ISIO Monographs, University of Sussex, UK (1971): 2.
 Lenczowski, George. American Presidents and the Middle East, 1990, p. 88. 
 Martin, Kevin W. (2008). «Baghdad Pact». In Ruud van Dijk et al. Encyclopedia of the Cold War. New York: Routledge. pp. 57. ISBN 9780415975155.  «Thus, the Baghdad Pact is widely considered the least successful of the Cold War schemes engendered by the Anglo-American alliance». 
 Dimitrakis, Panagiotis. «The Value to CENTO of UK Bases on Cyprus», Middle Eastern Studies, Volume 45, Issue 4, July 2009, pp 611—624. 
 Michael Ploetz, Tim Szatkowski: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1979 Bd. I: Januar bis 30. Juni 1979. R. Oldenburg Verlag München, 2010, S. 84.

Ссылки 
 Официальный текст Багдадского договора 1955 года 
 Central Treaty Organization (CENTO)   
 A Bagdadi Paktum eredeti, angol nyelvű szövege 
 A Bagdadi Paktum USA, Irán, Pakisztán, Törökország és Egyesült Királyság általi megerősítése (1958. július 28.) 
 Az amerikai külügyminisztérium vonatkozó lapja

См. также 
 Арабский Союз
 АНЗЮК
 АНЗЮС (Тихоокеанский пакт безопасности)
 Ближневосточная Антанта (Саадабадский пакт)
 НАТО
 ОАГ
 СЕАТО (Манильский пакт)
 САТО («Организация Южноатлантического договора»)

Организации, основанные в 1955 году
Исчезли в 1979 году
Холодная война
СЕНТО